Montroy puede referirse a:

Montroy, municipio de la provincia de Valencia.

Montroy, comuna francesa situada en Charente Marítimo.